

Geografia 
Canada
 Greene Island – isola nel lago Ontario
 Greene Island – isola nel lago Huron

Stati Uniti d'America
 Greene – città della Contea di Butler, Iowa
 Greene – città della Contea di Androscoggin, Maine
 Greene – città della Contea di Chenango, New York
 Greene – township della Contea di Beaver, Pennsylvania
 Greene – township della Contea di Clinton, Pennsylvania
 Greene – township della Contea di Erie, Pennsylvania
 Greene – township della Contea di Franklin, Pennsylvania
 Greene – township della Contea di Greene, Pennsylvania
 Greene – township della Contea di Mercer, Pennsylvania
 Greene – township della Contea di Pike, Pennsylvania
 Greene – località della Contea di Kent, Rhode Island

Personaggi immaginari
Hershel Greene – personaggio della serie televisiva The Walking Dead
Maggie Greene – personaggio della serie a fumetti The Walking Dead
Mark Greene – personaggio della serie televisiva E.R. - Medici in prima linea
Moe Greene – personaggio del romanzo Il padrino di Mario Puzo
Dominic Greene – personaggio del film di James Bond Quantum of Solace

Persone

Altro
 Camp Greene – struttura appartenente all'esercito americano situata nella Carolina del Nord
 Greene Avenue – strada nord-sud in Westmount e Montreal

Pagine correlate 
Contea di Greene